Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2000/01 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 2000/01 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Guildford A&DC kam mit 10 eingesetzten Spielern aus, die zweite Mannschaft von Beeson Gregory ließ 23 Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten. Insgesamt kamen 167 Spieler zum Einsatz, von denen 32 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielten Mark Hebden (Beeson Gregory) mit 9,5 Punkten aus 11 Partien, einen halben Punkt weniger erzielten Stuart Conquest (Guildford) und Colin McNab (Slough). Mit Bjørn Tiller, Alexander Morosewitsch (beide Wood Green), Miroslav Houska, Geoffrey Lawton (beide Slough), Ruth Sheldon, Ali Mortazavi (beide Beeson Gregory) und Natasha Regan (Barbican) erreichten 7 Spieler 100 %, wobei Tiller, Houska und Sheldon je 3 Partien spielten, Morosewitsch und Lawton je 2, Regan und Mortazavi je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2000); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2000), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 2000; AUS = Australien, BER = Bermuda, BUL = Bulgarien, CAN = Kanada, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, IRL = Irland, ITA = Italien, KAZ = Kasachstan, NOR = Norwegen, RUS = Russland, SCO = Schottland, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, WLS = Wales, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Beeson Gregory I. Mannschaft

Slough

Wood Green

Guildford A&DC

Barbican Chess Club I. Mannschaft

Thistle White Rose

Beeson Gregory II. Mannschaft

Midland Monarchs

Barbican Chess Club II. Mannschaft

Richmond

Poisened Pawns

South Wales Dragons

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Insgesamt 18 Spieler der Vereine Beeson Gregory und Barbican Chess Club wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Die Ergebnisse dieser Spieler werden separat für jede Mannschaft aufgeführt.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 2000
Schach 2001